Eichhorst kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Eichhorst, Friedland – tidigare kommun, Friedland, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Eichhorst, Schorfheide – ort, Schorfheide, Brandenburg